

Fumetti 
 Frigga – personaggio dell'Universo Marvel

Astronomia
77 Frigga – asteroide della fascia principale

Mitologia
Frigg – divinità della mitologia norrena, moglie di Odino

Zoologia
Boloria frigga – farfalla della famiglia Nymphalidae
Frigga – genere di ragni della famiglia Salticidae